Polish Open 1996 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 1996 z cyklu Polish Open rozgrywany w dniach 12–18 sierpnia 1996 roku w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 100 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1996
1996 w polskim sporcie
1996 w tenisie ziemnym